Автобусный вокзал Санкт-Петербурга — автовокзал в Санкт-Петербурге, расположенный по адресу: набережная Обводного канала, д. 36. Обслуживает 79 маршрутов (в том числе 15 — международных) по 5 направлениям. Находится под управлением СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

История 

Открыт 6 мая 1963 года под названием Автовокзал № 2.

В 2001—2003 годах здание вокзала было реконструировано — вместо старой прямоугольной «стекляшки» с тремя работающими кассами было построено современное двухуровневое здание с компьютеризированной системой продажи билетов. Пропускная способность повысилась с 20 до 160 автобусов в час.

Примечания 

Санкт-Петербург
Обводный канал